*** o una serie de tres asteriscos se puede referir a:
 Puntos suspensivos (...) o tres asteriscos en línea (***), un signo de puntuación o marca que indica una omisión intencional de una palabra o frase (elipsis).
 Asterismo (⁂), un carácter tipográfico que consiste gráficamente en tres asteriscos puestos en los vértices de un triángulo equilátero imaginario.
 Por lo tanto (∴), un símbolo matemático ubicado para indicar que lo siguiente es una consecuencia lógica.